Tjocka släkten kan syfta på:

 Tjocka släkten – ett annat namn på kortspelet Löjliga familjerna
 Tjocka släkten (1920) – en amerikansk film från 1920
 Tjocka släkten (1935) – en svensk film från 1935
 Tjocka släkten (1975) – en svensk TV-serie från 1975
 Tjocka Släkten (med Grün) - En svensk fusiongrupp från Malmö (1980- 1983)
Tjocka släkten (TV-serie) – en svensk TV-serie från 1990
 Tjocka släkten (2001) – en amerikansk film från 2001